Shipman kan syfta på:

 Shipman (offshore-bolag), ett norskt företag
 Shipman Sweden AB, tillverkare av segelbåtar

Geografi
 Shipman, Illinois
 Shipman, Virginia

Personer
 Harold Shipman (1946–2004), en brittisk läkare